The Evil Dead, een Amerikaanse horrorfilm uit 1981, geschreven en geregisseerd door Sam Raimi.
Evil Dead II, een Amerikaanse horrorfilm uit 1987, geschreven en geregisseerd door Sam Raimi
Army of Darkness, ook wel Evil Dead III, een Amerikaanse avonturenfilm uit 1992, geschreven en geregisseerd door Sam Raimi
Evil Dead (2013), een Amerikaanse horrorfilm uit 2013, deels remake en deels vervolg op de film uit 1981, geschreven en geregisseerd door Fede Alvarez